Glauber est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Johann Rudolf Glauber (1604-1670), chimiste allemand ;
 Johannes Glauber (1646-1726), peintre et graveur néerlandais ;
 Roy J. Glauber (1925-2018), physicien américain, prix Nobel de physique en 2005.

Prénom 
 Glauber Rocha (1938-1981), cinéaste et compositeur brésilien.
 Gláuber Leandro Honorato Berti dit Gláuber (1993-), footballeur brésilien.

Divers 
 Sel de Glauber, autre nom de la forme naturelle décahydratée du sulfate de sodium, nommé en l'honneur de JR Glauber qui en fut le découvreur.
 Dynamique de Glauber, algorithme de physique statistique, nommé en l'honneur de Roy J. Glauber.

Patronyme germanique
Patronyme allemand